P24 steht für:
 „Aspirationssyndrome beim Neugeborenen“ (ICD-10-Code), siehe Aspiration (Lunge)

p24 steht für:
 p24 (Kapsidprotein), Kapsidprotein, siehe HIV

P-24 steht für:
 Lockheed YP-24, US-amerikanischer Jagdflugzeug-Prototyp der Detroit Aircraft Corporation

P.24 steht für:
 PZL P.24, polnisches Jagdflugzeug

 steht für:
 Papyrus 24, frühe griechische Abschrift des Neuen Testaments

Abkürzung